

Bibbia
 Menna – figlio di Mattata e padre di Melea, antenato di Gesù (Lc )

Geografia
 Cima di Menna – monte delle Prealpi Bergamasche

Onomastica
 Menna – variante del nome proprio di persona italiano maschile Mena

Persone
 Menna – vescovo di Telese o Cerreto
 Menna di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli dal 3 marzo 536 al 552
 Menna d'Egitto – eremita egiziano, martire e santo
 Alfonso Menna – politico italiano
 Domenico Menna – arcivescovo cattolico italiano
 Filiberto Menna – storico dell'arte e docente universitario italiano
 Giovan Battista Di Menna – presbitero e predicatore italiano

Pagine correlate
Mena